Fontanone ima više značenja:
 Fontanone, Bergamo
 Fontanone, Parma
 Fontanone, Pavia